Yeh ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Vance Yeh, US-amerikanische Sinologin
 John Bruce Yeh (* 1951), US-amerikanischer Klarinettist und Musikpädagoge
 Lily Yeh (* 1941), chinesisch-amerikanische Künstlerin und Hochschullehrerin
 Rulan Yeh (* 1984), US-amerikanische Badmintonspielerin
 Rulien Yeh (* 1984), US-amerikanische Badmintonspielerin
 Thomas Yeh Sheng-nan (* 1941), taiwanischer Geistlicher, vatikanischer Diplomat, römisch-katholischer Erzbischof
 Tsung Yeh (* 1950), chinesischer Dirigent
 William Yeh, US-amerikanischer Filmeditor